Wyniki Grand Prix Danii, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Jesper B. Jensen. W nawiasach podano numery stałe.

 (12) Brian Andersen (Dania)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (16) Jesper B. Jensen (Dania)
 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Danii wygrał Mark Loram, który w finale pokonał Tony’ego Rickardssona i Grega Hancocka. Tomasz Gollob był czwarty, Piotr Protasiewicz czternasty, a Sławomir Drabik szesnasty.

Mistrzem świata po raz pierwszy (i jak dotąd jedyny) został Amerykanin Greg Hancock, wicemistrzem Billy Hamill, a brązowy medal zdobył po raz pierwszy Tomasz Gollob. Pozostali Polacy nie zajęli miejsca w czołowej ósemce i chcąc utrzymać się w GP na sezon '98, będą musieli startować w GP Challenge.

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Grand Prix Danii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Dania
1997
1997 w Danii
Sport w Vojens